Ventricolografia può riferirsi a:
 Ventricolografia cardiaca un esame diagnostico per determinare la funzione cardiaca del ventricolo cardiaco sinistro o destro.
 Ventricolografia cerebrale una procedura diagnostica che consente la visualizzazione delle strutture interne del cranio.